Молочаецве́тные () — ботаническое название порядка цветковых растений. Этот порядок принят относительно небольшим числом таксономистов.

В системе APG II (2003) эти растения включены в порядок мальпигиецветные. Из известных систематик этот порядок существует в системе Кронквиста (1981), которая помещает его в подкласс розиды и очерчивает его состав следующим образом:

 Семейства порядка молочаецветные (Euphorbiales)
 
 
 
 

Такое толкование семейства молочайные является самым широким из известных, сейчас оно поделено на несколько частей.

Систематика растений
Порядки растений